Айнарс Ковалс (, род. 21 ноября 1981 года) — латвийский метатель копья, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине.

Биография 
Тренируется у Валентины Эйдука.

Личная жизнь 
Женат на спортсменке-метательнице копья Синте Озолиня-Ковала.

Ссылки 
 Профиль на Sports-Reference.com 

Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Метатели копья Латвии